Das Herreneinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2022 sind ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger ist Joachim Gérard.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2022